Shortland ist der Familienname folgender Personen:

 Cate Shortland (* 1968), australische Autorin und Regisseurin für Fernsehen und Film
 Edward Shortland (1812–1893), englischgebürtiger Mediziner und neuseeländischer Linguist
 John Shortland senior (1739–1803), britischer Marineoffizier, Namensgeber der Shortland-Inseln
 John Shortland junior (1769–1810), britischer Marineoffizier, Sohn von John Shortland senior, Onkel von Edward Shortland
 Peter Shortland (1815–1888), britischer Marineoffizier, Geodät und Rechtsanwalt, Enkel von John Shortland senior
 Willoughby Shortland (1804–1869), britischer Marineoffizier und Kolonialbeamter, Enkel von John Shortland senior

Siehe auch:

 Shortland-Inseln, eine Inselgruppe im Nordwesten der pazifischen Salomon-Inseln
 Alu (auch als Shortland Island bezeichnet), die Hauptinsel der Shortland-Inseln
 Shortland Street, neuseeländische Fernsehserie